Корен-Беной () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Бенойского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Бенойясси, в 24 км к юго-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 92 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Беной, на северо-востоке — сёла Денги-Юрт и Ожи-Юрт, на востоке — село Алхан-Хутор, на юге — село Лем-Корц, на юго-западе — село Беной-Ведено и на северо-западе — село Пачу.

Этимология 
Название села Корен-Беной переводится с чеченского языка, как — «ястребиное гнездо» ().

Население

Образование 
 Корен-Бенойская государственное основная общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района